Билл Бейкер (; род. 29 ноября 1956, Гранд-Рапидс) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции защитника. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне играл за команду «Миннесота Голден Гоферс», команду которая представляет Миннесотский университет. На Драфте НХЛ 1976 года был выбран в 3-м раунде под общим 54-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Играл в НХЛ за «Канадиенс», «Колорадо Рокиз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», не задерживаясь в каждой команде более чем на сезон.

Последним его командой в профессиональной кареьере стала «Талса Ойлерз», в которой в 1984 году он завершил свою карьеру.

Международная 
В составе сборной США играл на ЧМ-1979 и ЧМ-1981, на которых американцы остались без медалей.

В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл в качестве альтернативного капитана на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв по ходу турнира в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3.

Играл на Кубке Канады-1981, на котором американцы заняли общее четвёртое место.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (хоккей)
Игроки «Нова Скотия Вояджерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Колорадо Рокиз» (хоккей)
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Талса Ойлерз» (1964—1984)
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»